Wrather ist der Familienname von:
 William Embry Wrather (1883–1963), US-amerikanischer Geologe

Sonstiges:
 Mount Wrather, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika